Putatgede kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Putatgede, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kelurahan Putatgede, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar